Zbigniew Skowroński (1909–1985) – polski aktor
 Zbigniew Skowroński (1925–1992) – polski saneczkarz i bobsleista